Landkreis Neuwied, een district in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Neuwied (stad), een stad in dit district